O Instituto de Cultura Japonesa da PUCRS tem como objetivo a difusão da cultura japonesa na comunidade acadêmica da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUCRS) e na geral.

O Instituto foi criado em 23 de junho de 1983. Antes de sua fundação, em 1961, o professor Yukio Moriguchi estabelecera o curso de Língua Japonesa no Colégio Nossa Senhora do Rosário (o berço da PUCRS), com apoio do consulado japonês em Porto Alegre. O curso foi pioneiro na região sul do Brasil.

Funcionando dentro do Prédio 8 do campus central da PUCRS, o mesmo da Faculdade de Letras, o Instituto de Cultura Japonesa recebe anualmente cerca de 700 alunos.

Cursos oferecidos
 Língua Japonesa (graduação)
 Língua Japonesa (extensão)
 Ikebana
 Cerâmica 
 Origami 
 Bonsai 
 Culinária Japonesa 
 Kendo 
 Kirigami 
 Shorinji kempo 
 Aikido 
 Mangá e Cultura Japonesa

Ligações externas
 Página do Instituto de Cultura Japonesa da PUCRS

Cultura Japonesa
Institutos culturais
Imigração japonesa no Brasil